

Patronyme 

  (1943-), politicien allemand.

Toponymes 

 Bad Königshofen im Grabfeld, une ville de Bavière en Allemagne.
 Lauda-Königshofen, une ville allemande du land de Bade-Wurtemberg.